Панковичи — топоним в России.

 Панковичи — село в Дубенском районе Тульской области. Входит в состав Протасовского муниципального образования.
 Панковичи — упразднённая в 1974 году деревня Семиричского сельсовета Клетнянского района Брянской области.